Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1980. godinu je osvojio Jug iz Dubrovnika.

Prva savezna liga 

 Izvori:  
 Jadran-Koteks : '20 - '90

Međurepublička liga

Istok 

 Izvori: 
 VK Senta

Jug 

 Izvori: 
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Zapad 
Konačni poredak:
 Triglav (Kranj)
 Biograd (Biograd na Moru)
 Brodograditelj (Betina)
 Jedinstvo (Zadar)
 Delfin (Rovinj)
 Kamnik (Kamnik)
 Koper (Koper)
 Incel (Banja Luka)
 Izvori: 
 Betinski vaterpolo: 1953. – 2003.

Izvori 
  

1980.